Repubblica Astese (1095)
 Repubblica Astese (1797)